—  японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, который в октябре 1988 года совместно с другим японским астрономом Цунэо Ниидзимой открыл астероид 7752 Otauchunokai. Помимо этого за ним также числится открытие кометы C/1970 B1.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Садао Сэй
 Хироси Канэда
 Цутому Хиоки

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет